O MTV Millennial Awards, ou simplesmente conhecidos como Prêmios MTV Miaw, são prêmios apresentados pelo canal de televisão brasileiro MTV, para celebrar os favoritos na cultura pop, como música, entretenimento e universo digital da geração millennial. É a versão brasileira do MTV Millennial Awards do México, apresentado pela MTV Latinoamérica.

A primeira edição dos Prêmios MTV Miaw foi realizada em 23 de maio de 2018. A quinta edição foi realizada em 26 de julho de 2022.

Edições

Categorias

Música

Televisão e streaming

Geral

Internet

Jogos

Esporte

Prêmios especiais

Responsa MIAW 
 2019: Rene Silva

Transforma MIAW 
 2018: Marielle Franco
 2019: Marta
 2020: Amanda Ferreira (Nenhuma a Menos); Central Única das Favelas (Herói Na Pandemia); Linn da Quebrada (Todes Juntes); Noca da Portela (Vidas Pretas Importam)

Outros prêmios especiais 
 2021: Transforma MIAW Antirracismo: Emicida
 2021: Transforma MIAW LGBTIQAP+: Paulo Gustavo
 2022: Transforma Direitos Humanos: Júlio Lancellotti
 2022: Transforma Orgulho PCD: Pequena Lo
 2022: Transforma Meio Ambiente: Alice Pataxó

Mais premiados

Mais premiados por categoria

Mais premiados por ano

Ver também 

 MTV Millennial Awards (MIAW)
 MTV Video Music Brasil (VMB)

Ligações externas 
 

 
Prêmios estabelecidos em 2018
Prêmios de música do Brasil
Programas da MTV (Brasil)